Мала-Ремета () — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 151 житель (по переписи населения 1991 года — 157 жителей).

Село образовалось в 1545—1548 гг. близ одноимённого монастыря, одного из Фрушкогорских монастырей.

Демография 
В селе Мала-Ремета, по переписи 2002 года проживали 120 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,5 лет (42,4 года у мужчин и 42,5 года у женщин). В селе есть 53 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,79.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины